Ла Каоба има више значења:

 Ла Каоба (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Каоба (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Каоба (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Каоба (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику